Swingjugend o Swing Kids – gruppo di appassionati di jazz e swing presente nella Germania degli anni 1930
 Swing Kids - Giovani ribelli (Swing Kids) – film del 1993 diretto da Thomas Carter
Swing Kids – gruppo musicale statunitense